

Musica 
 Out Here on My Own singolo di Nikka Costa – versione originale di Irene Cara – 1980
On My Own – brano del musical Les Misérables (musical) di Claude-Michel Schönberg – 1980
On My Own – singolo di Patti LaBelle e Michael McDonald del 1986
On My Own – album di Magic del 2003
On My Own – singolo degli Hedley del 2005
 On My Own – album della Brandon Paris Band del 2006
 On My Own – album di Tatiana Okupnik del 2007
 On My Own – album delle Queensberry del 2009
On My Own – singolo di Yasmin del 2011
On My Own – singolo degli Ashes Remain del 2011

Altro 
 On My Own – film del 1991 diretto da Antonio Tibaldi
 On My Own – romanzo di Melody Carlson del 2002